Pando kan verwijzen naar:

 Pando (departement), een departement van Bolivia
 José Manuel Pando (provincie), een provincie in Bolivia
 José Manuel Pando (politicus), van 1899 tot 1904 president van Bolivia
 Pando (Uruguay), een stad in Uruguay